Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147 ― кантата Иоганна Себастьяна Баха. Была написана в Веймаре и позже переработана в Лейпциге к празднику Посещения Девы Марии. Первое исполнение произведения состоялось 2 июля 1723 года. Большая часть текста кантаты написана Соломоном Франком.

Структура 
Кантата состоит из десяти частей, каждая из которых во время службы делилась на две части (они исполнялись соответственно до и после проповеди).
 Хор «Herz und Mund und Tat und Leben»
 Речитатив «Gebenedeiter Mund»
 Ария «Schäme dich, o Seele nicht»
 Речитатив «Verstockung kann Gewaltige veblenden»
 Ария «Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn»
 Хорал «Wohl mir, daß ich Jesum habe»
 Ария «Hilf, Jesu, hilf, daß ich auch dich bekenne»
 Речитатив «Der höchsten Allmacht Wunderhand»
 Ария «Ich will von Jesu Wundern singen»
 Хорал «Jesu bleibet meine Freude»

Сейчас кантата наиболее известна по десятой части.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147: performance by the Netherlands Bach Society (video and background information)
 Cantata BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben history, scoring, sources for text and music, translations to various languages, discography, discussion on Bach Cantatas Website
 Chapter 8 BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben / Heart and mouth, action and life. Julian Mincham, 2010
 BWV 147.6=147.10 bach-chorales.com

Кантаты Иоганна Себастьяна Баха